Hartling ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Hartling (1869–1920), deutscher Musiker und Komponist der Nationalhymne von Honduras
 Gunar Hartling (1930–2005), deutscher Oberst des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR
 Lore Hartling (1932–1994), deutsche Schauspielerin
 Pit Hartling (* 1976), deutscher Zauberkünstler und Fachbuchautor
 Poul Hartling (1914–2000), dänischer Politiker (Venstre)

Siehe auch:
 Härtling